Дудковка — название населённых пунктов на Украине:

 Дудковка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Дудковка — село в Змиёвском районе Харьковской области.
 Дудковка — историческая местность в Харькове.